OCP steht für:
 Office Chérifien des Phosphates, Unternehmen der marokkanischen Phosphatindustrie
 OneCyze Project, ein deutsches Elektro-Projekt
 Open Circuit Potential, siehe freies Korrosionspotential
 Open-Closed Principle, ein Prinzip beim Softwareentwurf
 Open Compute Project, eine Open-Hardware-Initiative für Entwürfe von IT-Server Hardware 
 Open Container Project, eine offene Interessengemeinschaft rund um IT-Server Container
 Operating Control Panel, eine Art Fernbedienung für Studiokameras
 Operational Camouflage Pattern, ein Tarnmuster der United States Army
 Optical Coherence Pachymeter, ein Messgerät zur Messung der Hornhautdicke am menschlichen Auge
 Oracle Certified Professional, Zertifizierung der Firma Oracle für das gleichnamige Datenbankmanagementsystem
 Orientalia Christiana Periodica, eine kirchenhistorische Zeitschrift
 Over Current Protection, siehe Überstromschutzeinrichtung
 Orange Carotinoid Protein

Abkürzung